Czerwonka est le nom :

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 gmina de Czerwonka, dans le powiat de Maków
 village de Czerwonka, chef-lieu de cette gmina 
 village de Czerwonka, dans le powiat de Kozienice
 village de Czerwonka, dans le powiat de Sokołów
 village de Czerwonka, dans le powiat de Węgrów

dans la voïvodie de Łódź
 village de Czerwonka

dans la voïvodie de Podlachie
 village de Czerwonka, dans le powiat de Sokółka
 village de Czerwonka, dans le powiat de Suwałki

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 village de Czerwonka, dans le powiat de Koło
 localité de Czerwonka, dans le powiat de Słupca

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.
 village de Czerwonka, dans le powiat d'Ełk
 village de Czerwonka, dans le powiat d'Olsztyn